Oblężenie Zamościa (1648) – przez Kozaków (powstanie Chmielnickiego)
 Oblężenie Zamościa (1656) – przez Szwedów (potop szwedzki)
 Oblężenie Zamościa (1809) – przez Polaków (wojny napoleońskie)
 Oblężenie Zamościa (1813) – przez Rosjan (wojny napoleońskie)
 Oblężenie Zamościa (1920) – przez Polaków i Ukraińców (wojna polsko-bolszewicka)

Zobacz też 
 Bitwa pod Zamościem
 Obrona Zamościa